Ashiya – città giapponese della prefettura di Hyōgo
 Ashiya – città giapponese della prefettura di Fukuoka
 Mizuki Ashiya – eroina della serie shōjo manga Hana Kimi

Pagine correlate 

 Asiya
 Stazione di Ashiya